Phulpur może dotyczyć:
 Phulpur – miasto w północnych Indiach w południowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh położone 15 km na północny wschód od Allahabadu (dystrykt Allahabad)
 Phulpur – miasto w północnych Indiach w środkowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh położone 20 km na północny zachód od Waranasi (dystrykt Azamgarh)